Carfrae ist der Name von:
 Mirinda Carfrae (* 1981), australische Triathletin
Tristram Carfrae, australischer Bauingenieur